Anta – elemento strutturale dei templi greci e romani situato sul bordo di un'apertura 
 Anta – parte del mobile o dell'infisso
 Anta – località del Perù, situata nella Provincia di Anta, nella regione di Cusco
 Anta – località del Perù, situata nella Provincia di Acobamba, nella regione di Huancavelica
 Anta – località del Perù, situata nella Provincia di Carhuaz, nella regione di Ancash

Pagine correlate 
 Distretto di Anta